

Geografia
Brasile
Serra – prefettura dello stato dell'Espírito Santo

Francia
Serra di Ferro – comune della Corsica del Sud
Serra di Scopamene – comune della Corsica del Sud
Serra di Fiumorbo – comune dell'Alta Corsica

Italia
Serra d'Aiello – comune della provincia di Cosenza
Serra de' Conti – comune della provincia di Ancona
Serra Pedace – comune della provincia di Cosenza
Serra Riccò – comune della provincia di Genova
Serra San Bruno – comune della provincia di Vibo Valentia
Serra San Quirico – comune della provincia di Ancona
Serra Sant'Abbondio – comune della provincia di Pesaro e Urbino
Pratola Serra – comune della provincia di Avellino
Vaglio Serra – comune della provincia di Asti
La Serra – frazione di Lerici in provincia della Spezia
La Serra – frazione di Carmignano in provincia di Prato
La Serra – frazione di San Miniato in provincia di Pisa
Serra – frazione di Misterbianco nella città metropolitana di Catania
Serra – frazione di Montefusco in provincia di Avellino
Serra – frazione di Parolise in provincia di Avellino
Serra – frazione di Quattordio in provincia di Alessandria
Serra Pistoiese – frazione di Marliana in provincia di Pistoia
Serra – borgo di Rocca Santa Maria in provincia di Teramo
Monte Serra – vetta dei Monti Pisani
Serra Dolcedorme – vetta degli Appennini Lucani
Serra Morenica di Ivrea – formazione di origine morenica del Canavese
Serra di Ivrea (area protetta) – area naturale protetta del Piemonte
Serra del Re – cima dei Nebrodi
Serra – torrente toscano, affluente del Vezza
Serra – torrente umbro, affluente del Nera

San Marino
La Serra – curazia (frazione) sammarinese del castello di Acquaviva

Spagna
Serra – comune della Comunità Valenzana
Serra de Daró – comune della Catalogna

Portogallo
Serra – circoscrizione del territorio comunale di Tomar

Persone

Altro
Serra – ambiente per coltivazione
Serra – particolare formazione montuosa
Serra o pesce serra – nome comune del pesce marino Pomatomus saltatrix 
Diga di Serra – diga del canton Vallese
19629 Serra – asteroide del sistema solare
Serra – cognome
Serra – famiglia

Pagine correlate
Serra Zanetti